Мітчелл (округ, Джорджія)
Мітчелл (округ, Айова)
Мітчелл (округ, Канзас)
Мітчелл (округ, Північна Кароліна)
Мітчелл (округ, Техас)